Henrik af Slesvig kan henvise til:

 Henrik af Sønderjylland (d. 1375)

 Henrik 2. af Holsten (c. 1320 – c. 1390)

 Henrik 4. af Holsten (1397 – 1427)